The Lemonade Kid é um pistoleiro mascarado fictício de faroeste. Ele apareceu pela primeira vez como coadjuvante nas tiras de jornal de Bobby Benson (Bob Benson no Brasil)  e o B-Bar-B Riders. Depois apareceu em uma revista em quadrinhos da Magazine Enterprises, com desenhos de Bob Powell. Mais recentemente, a AC Comics republicou algumas das aventuras Seu nome verdadeiro é Tex Manson, o capataz do rancho de Bobby. Ele é apresentado com a frase "His shirt is golden and his twin sixguns are steel blue! His drink is lemonade. His name is- The Lemonade Kid!" ("Sua camisa é dourada e suas pistolas são azuis como aço. Ele bebe limonada. Seu nome é Lemonade Kid"). 

Quadrinhos de faroeste
Banda desenhada dos Estados Unidos
Títulos da Magazine Enterprises